Уэ́ллинг () — английская фамилия;

 Носители фамилии 
 Уэллинг, Джеймс (род. 1951) — американский фотограф, художник постмодерна.
 Уэллинг, Том (род. 1977) — американский актёр

 Другое 
 Уэллинг (район Лондона) — район Лондона
 Уэллинг Юнайтед — английский профессиональный футбольный клуб